Телюков — русская фамилия.

Известные носители:
 Телюков, Василий Андреевич (1916—1998) — полный кавалер ордена Славы.
 Телюков, Олег Владимирович (род. 1979) — российский топ-менеджер, генеральный директор компании Yota.
 Телюкова, Татьяна Матвеевна (1926—2019) — советский и российский реставратор.